A Eredivisie de 1982–83 foi a 27ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1982-83 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

Desempenho 

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

1982–83
1982 no futebol
1983 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1982
Desporto nos Países Baixos em 1983